Ву́лиця Нова́торів — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Вулиця Новаторів — вулиця в місті Усть-Каменогорськ.

Вулиця Новаторів — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Новаторів — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Новаторів — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Новаторів — вулиця в місті Сімферополь.

Вулиці